Frossos (Albergaria-a-Velha), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Albergaria-a-Velha, of
Frossos (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga.